Páez kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Páez (kommun), Boyacá, 
 Páez (ort), Boyacá, 
 Belalcazar (ort i Colombia), Paez, Cauca, 
 Paez (kommun i Colombia), Cauca,